

Sigle 
 Officina Multimediale Pavese (vedi anche Edizioni OMP)

Aziende 
 OMP Racing  – Azienda produttrice di articoli per le competizioni automobilistiche

Codici 
 omp – codice ISO 639-3 della lingua maipuri antica

Informatica 
 OMP – primo modello del Newton Message Pad (OMP)

Mineralogia 
 Omp – abbreviazione di omfacite

Note